Натуральне число 1339
 1339 рік до нашої ери
 1339 рік нашої ери